Alain Boublil (1941), librettiste et parolier de comédies musicales français ;
 Alain Boublil (1947), haut fonctionnaire français.
 Elsa Boublil, né en 1975, une journaliste et chroniqueuse française ;
 Max Boublil, né en 1979, un humoriste français.

Patronyme séfarade